Az 1974-es úszó-Európa-bajnokságon a férfi 100 méteres gyorsúszás selejtezőit augusztus 23-án tartották. A döntőt augusztus 24-én rendezték. A versenyszámban 27-en indultak. A győztes az NSZK-beli Peter Nocke lett.

A magyar versenyzők közül Szentirmay István 20., Hámori Jenő 23. lett.

Rekordok

A versenyen új rekord született:

Eredmények 
A rövidítések jelentése a következő:

Selejtezők

Döntő

Források
 

1974-es úszó-Európa-bajnokság